Йонна Патрисия Мари Сундлинг (; ) — шведская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года в спринте свободным стилем, 4-кратная чемпионка мира, победительница этапов Кубка мира, чемпионка мира среди юниоров.

Биография 
В начале 2012 года Сундлинг выиграла серебряную медаль в спринте на Зимних юношеских Олимпийских играх в Инсбруке.

В декабре 2012 года она впервые стартовала в Сьюсьене в Кубке Скандинавии и достигла девятого места на дистанции 10 км, была шестой - в спринте. 

15 февраля 2015 года Сундлинг дебютировала в Кубке мира на этапе в Эстерсунде, на дистанции 10 км. Гонку завершила на 53-м месте. Уже в следующем месяце она выиграла свои первые очки в Кубке мира на этапе в Лахти, заняв седьмое место в спринте.  

В сезоне 2015/16 она дважды попадала в очковую зону на этапах в Кубке мира. В начале сезона 2016/17 года она стала чемпионом Швеции в спринте.

В 2017 году Сундлинг была приглашена в сборную Швеции для участия в чемпионате мира в Лахти, но из-за болезни не смогла заявиться на дистанции. 

На этапе Кубка мира сезона 2018/2019 года в Лиллехаммере, 30 ноября 2018 года, она одержала первую победу. Это случилось в спринтерской гонке.

25 февраля 2021 года Сундлинг выиграла золото чемпионата мира в спринте. Через три дня выиграла золото в командном спринте вместе в Маей Дальквист.

На Олимпийских играх 2022 года выиграла золото в личном спринте, а в командном спринте вместе с Маей Дальквист заняла второе место, неожиданно уступив команде Германии.

На чемпионате мира 2023 года в Планице повторила победный дубль 2021 года, победив и личном, и в командном (вместе с Эммой Рибум) спринте.

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Победы на Кубке мира

Примечания 

Лыжники Швеции
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам